Państwa uczestniczące w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 – lista państw, reprezentowanych przez narodowe komitety olimpijskie, które wysłały przynajmniej jednego sportowca na XXI Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2010 roku w Vancouver.

W igrzyskach olimpijskich w Vancouver wystąpili sportowcy z 82 państw. Najliczniej reprezentowanym kontynentem była Europa (42 państwa), kolejnymi według liczby państw uczestniczących były: Azja (21 państw), Afryka i Ameryka Północna (po 6 państw), Ameryka Południowa (5 państw) oraz Australia i Oceania (2 państwa). Wśród państw uczestniczących były kraje debiutujące w zimowych igrzyskach olimpijskich: Czarnogóra, Ghana, Kajmany, Kolumbia, Pakistan, Peru i Serbia.

Pod względem liczby uczestników najliczniejszą reprezentację wystawiły Stany Zjednoczone, w barwach których zaprezentowało się 212 sportowców (92 kobiety i 120 mężczyzn). Reprezentacja ta była również najliczniejszą, jeśli chodzi o liczbę występów w rozegranych konkurencjach – Amerykanie nie mieli reprezentanta tylko w 2 spośród 86 przeprowadzonych konkurencji.

W klasyfikacji medalowej pierwsze miejsce zajęła reprezentacja państwa-organizatora – Kanada, w dorobku której znalazło się 26 medali (14 złotych, 7 srebrnych i 5 brązowych). Najwięcej medali wszystkich kolorów zdobyli z kolei reprezentanci Stanów Zjednoczonych – 37. W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce zajęła norweska biegaczka Marit Bjørgen, która zdobyła trzy złote, jeden srebrny i jeden brązowy medal.

Liczebność reprezentacji 

Najliczniejszą reprezentację na igrzyska olimpijskie w Vancouver wystawiły Stany Zjednoczone – w zawodach olimpijskich wzięło udział 212 sportowców (92 kobiety i 120 mężczyzn). Amerykanie mieli przynajmniej jednego reprezentanta we wszystkich dyscyplinach sportowych i w 84 z 86 rozegranych konkurencji. Kolejnymi reprezentacjami pod względem liczebności były: gospodarz igrzysk Kanada (201 sportowców), Rosja (175) i Niemcy (149). Te państwa wystawiły przynajmniej jednego reprezentanta w każdej dyscyplinie w Vancouver.

Ogółem do zawodów przystąpiło 2536 sportowców z 82 państw (dla porównania, podczas poprzednich zimowych igrzysk, w 2006 roku w Turynie do zawodów przystąpiło 2494 sportowców reprezentujących 79 narodowych komitetów olimpijskich). Dwie reprezentacje liczyły ponad 200 sportowców, osiem liczyło ponad 100 sportowców, a siedemnaście ponad 50 sportowców. Dziewiętnaście państw wystawiło tylko jednego swojego reprezentanta.

W tabeli przedstawiono zestawienie państw według liczby uczestników zawodów olimpijskich w Vancouver. Uwzględniono tylko tych sportowców, którzy wzięli udział w zawodach (zostali zgłoszeni do startu w swojej konkurencji). Pominięto zatem zawodników rezerwowych, kontuzjowanych i tych, którzy wycofali się ze startu przed rozpoczęciem zawodów. Wskazano również, poza numerem porządkowym dla kolejności alfabetycznej, numerację według kolejności wejścia na stadion podczas ceremonii otwarcia igrzysk, a także liczbę dyscyplin i konkurencji, w których wskazany kraj był reprezentowany.

Udział reprezentacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych 
W ramach igrzysk w Vancouver przeprowadzono 86 konkurencji w 15 dyscyplinach sportowych. W porównaniu do poprzednich igrzysk w kalendarzu olimpijskim znalazły się dwie nowe konkurencje w narciarstwie dowolnym – ski cross kobiet i mężczyzn.

Najwięcej konkurencji – po dwanaście – przeprowadzono w biegach narciarskich i łyżwiarstwie szybkim, po dziesięć finałów odbyło się w biathlonie i narciarstwie alpejskim, a osiem w short tracku. W kalendarzu znalazły się dwie dyscypliny zespołowe – curling i hokej na lodzie, w obu przeprowadzono turnieje kobiet i mężczyzn. Najwięcej państw – 71 – wystawiło swoich reprezentantów w narciarstwie alpejskim, 55 państw było reprezentowanych w biegach narciarskich, a 37 w biathlonie.

W tabeli zaprezentowano zestawienie państw według liczby reprezentantów w poszczególnych dyscyplinach sportowych na igrzyskach w Vancouver. Uwzględniono tylko sportowców, którzy wystąpili w zawodach (bądź zostali zgłoszeni do startu). Pominięto zatem zawodników rezerwowych, kontuzjowanych i tych, którzy wycofali się ze startu przed rozpoczęciem zawodów. Czworo sportowców wystąpiło na tych igrzyskach w dwóch różnych dyscyplinach, co opatrzono stosownymi przypisami.

Najlepsi zawodnicy poszczególnych reprezentacji 

Na igrzyskach w Vancouver medalistami zostali sportowcy z 26 państw, z których reprezentanci 19 państw zdobyli przynajmniej jeden złoty medal olimpijski. Zwycięzcą klasyfikacji medalowej, z czternastoma złotymi, siedmioma srebrnymi i pięcioma brązowymi medalami, został gospodarz igrzysk – Kanada. Osiągnięta przez reprezentantów Kanady liczba złotych medali była rekordowa, jeśli chodzi o zimowe igrzyska olimpijskie. Rekord pod względem liczby wszystkich zdobytych medali poprawili natomiast reprezentanci Stanów Zjednoczonych, którzy zajęli co prawda trzecie miejsce w tabeli medalowej, ale zdobyli łącznie 37 medali. Najbardziej utytułowaną zawodniczką igrzysk była norweska biegaczka narciarska Marit Bjørgen, która zdobyła pięć medali – trzy złote, jeden srebrny i jeden brązowy. Ogółem przynajmniej dwukrotnymi medalistami igrzysk zostało 61 sportowców, spośród których 37 zdobyło co najmniej jeden złoty medal.

W tabeli przedstawiono państwa uczestniczące w igrzyskach w Vancouver wraz z liczbą zdobytych medali oraz nazwiskami sportowców, którzy dla danej reprezentacji uzyskali najlepszy rezultat. W przypadku państw, które zdobyły co najmniej jeden medal, był to sportowiec, który zdobył najwięcej medali olimpijskich. W pozostałych przypadkach wskazano sportowca, który zajął najwyższe miejsce spośród wszystkich startujących w danej reprezentacji.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!